Coila ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coila (Mississippi)
 Coila (New York)